Бычков, Александр:
 Бычков, Александр Александрович (род. 1961) — советский и российский производственный деятель в области ядерной энергетики. Лауреат Государственной премии Российской Федерации в области науки и техники (1995).
 Бычков, Александр Борисович (род. 1961) — советский и российский регбист и регбийный тренер.
 Бычков, Александр Владимирович (род. 1988) — российский серийный убийца.
 Бычков, Александр Геннадьевич (1953—2008) — российский преступник.
 Бычков, Александр Иванович (1862—1925) — русский революционер, народоволец.
 Бычков, Александр Михайлович (1903—1942) — советский поэт и драматург.
 Бычков, Александр Николаевич (род. 1955) — заслуженный тренер России (пауэрлифтинг).
 Бычков, Александр Петрович (1921—2009) — советский и российский учёный в области экономических наук, ректор Томского государственного университета.